Schreiberhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Schreiberhuber (* 1946), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete
 Hapé Schreiberhuber (* 1969), österreichischer Künstler